Кенель:

 Кенель — фамилия. Известные носители:
 Кенель, Александр Александрович (1898—1970) — советский композитор, внук В. А. Кенеля.
 Кенель, Василий Александрович (1834—1893) — российский архитектор, дед А. А. Кенеля.
 Кенель, Паскье (1634—1719) — католический богослов.
 Кенель, Франсуа (1543—1616) — французский живописец, дед Паскье Кенеля.
 Кенель дю Тор, Франсуа Жан Батист (1765—1819) — французский дивизионный генерал времён Первой империи.
 Кенель, Хансюрг (род. 1952) — швейцарский шахматист, международный мастер (1995).
  — река в Британской Колумбии (Канада), левый приток реки Фрейзер.